Winnipegosis bezeichnet:
den Winnipegosissee in der kanadischen Provinz Manitoba
Winnipegosis (Manitoba), Kleinstadt am Ufer des Sees